Арман Муратулы Нусип (; 22 января 1994, Алма-Ата, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Елимай».

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2011 году в составе клуба «Цесна» Алма-Ата.

В начале 2019 года перешёл в «Иртыш» Павлодар. 20 апреля 2019 года дебютировал в казахстанской Премьер-лиге в матче против «Актобе» (0:1).

В начале августа 2020 года подписал контракт с клубом «Каспий». 24 ноября 2020 года в матче против «Тараза» забил свой дебютный мяч в казахстанской Премьер-лиге (1:0).

Достижения 
 «Кайсар»
 Победитель первой лиги: 2016

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Кайрат-Жастар»
Игроки ФК ЦСКА Алма-Ата
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Алтай» (2017)
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Тараз»